Kuen est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Kuen (1921-2018), théologien et écrivain français ;
  (1936-1974), alpiniste autrichien ;
  (1679-1742), sculpteur autrichien ;
  (1899-1989), romancier et linguiste germano-autrichien ;
  (1719-1771), peintre allemand ;
 Maximilian Kuen (1992-), coureur cycliste autrichien ;
  (1610-1686), architecte autrichien ;
  (1709-1765), prêtre catholique allemand ;
  (1910-1997), chanteur d’opéra allemand.

Patronyme allemand
Patronyme germanique